Матрос:

 Матрос — чин, младшее воинское звание в военно-морском флоте.
 Матрос — авангардная картина Владимира Татлина.
 Матрос, Дмитрий Шаевич (1946—2011) — проректор по информационным технологиям, ЧГПУ, доктор педагогических наук, профессор.
 Матрос, Лариса Григорьевна (род. 1938) — юрист, доктор философских наук, писатель, литературный критик.
 Матрос, Юрий Шаевич (1937—2020) — учёный в области химической технологии.

См. также